le Bourg-l'Abbé, à Paris, village dépendant du prieuré Saint-Martin-des-Champs ;
 le Bourg-l'Abbé, à Caen, faubourg dépendant de l'abbaye aux Hommes.